Атикпак има више значења:

 Атикпак (Којомеапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Атикпак (Тесхуакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Атикпак (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику